Marcin Denisiuk (ur. 29 września 1979 r. w Skierniewicach) – polski kulturysta.

Objął czwarte miejsce wśród seniorów powyżej dziewięćdziesięciu kilogramów podczas IX Pucharu Ziemi Puckiej w Kulturystyce, rozegranego w Żelistrzewie. Podczas Debiutów Kulturystycznych 2013 w Ostrowi Mazowieckiej uplasował się na piątym miejscu w kategorii zawodników powyżej dziewięćdziesięciu kilogramów. W tym samym roku brał udział w Mistrzostwach Polski w Kulturystyce i Fitness, które rozegrano w Mińsku Mazowieckim. W kategorii mężczyzn powyżej stu kilogramów zajął pozycję szóstą. W trakcie XXVII Ogólnopolskich Zawodach Kulturystycznych w Słupsku zajął drugie miejsce na podium, jako zawodnik powyżej dziewięćdziesięciu kilogramów.

Ludzie urodzeni w Skierniewicach
Polscy kulturyści
Urodzeni w 1979